Le terme blanchiment désigne le fait de rendre la couleur d'un objet plus blanc, que quelque chose objet ou un groupe devienne plus blanc.

Société 
 Le blanchiment consiste en la sélection délibérée de profils uniquement de couleur blanche ou de types européens ; cette politique s'apparente à du racisme. Elle s'est appliquée notoirement au Brésil du , dans tous les domaines.
 Le blanchiment des troupes coloniales consiste en la relève des troupes coloniales en 1944-1945 après le débarquement de Provence.

Industrie 

 Le blanchiment est une phase de destruction ou élimination des substances conférant des colorations indésirables.
 Le blanchiment du papier est un traitement chimique de la pâte à papier.
 Le blanchiment des textiles est un ensemble de techniques appliquées aux toiles écrues, en les étendant sur des prés comme jadis ou en les traitant.
 Le blanchiment du riz est un traitement mécanique du riz décortiqué qui consiste à ôter les téguments et le germe du grain de riz.

 En menuiserie, opérations qui visent à découvrir la face des planches et d'en faire disparaître les inégalités les plus considérables sur le plat du bois seulement. Voir Corroyage.

Alimentation 
 Le blanchiment d'aliments est un traitement thermique de cuisson alimentaire.
 Le blanchiment gras et le blanchiment sucrier sont des altérations du chocolat.

Esthétique 
 Le blanchiment dentaire, ou éclaircissement dentaire, consiste à rendre les dents plus blanches.
 Le blanchiment de la peau est courant dans certains pays (Inde, par exemple), où y sont commercialisés des produits à cet effet, et qui peuvent être dangereux.
 Le blanchiment anal est une pratique d'éclaircissement de la peau au niveau de l'anus.

Justice 
 Au sens figuré, le blanchiment d'argent désigne l'ensemble des techniques financières qui permettent de dissimuler la provenance de fonds acquis d'une manière illégale pour pouvoir les réutiliser sans risque de poursuites judiciaires.
 Le blanchiment de malfaiteurs est l'action, par des représentants des autorités officielles, d'exonérer volontairement et illégitimement des malfaiteurs de la responsabilité de leurs actes.
 Le blanchiment de fraude fiscale

Biologie 
 Le blanchiment du corail indique que celui-ci est mort.

Notes et références

Voir aussi 

 Blanchissage, terme de hockey sur glace et de baseball.

ar:تبييض